Histeria Kolectiva es una banda rock formada el año 1995 en [Lima], Perú. Formada por los hermanos PP (voz/guitarra) y Kike Altez (bajo/coros) junto a Sandro Labenita (batería)más adelante se le sumaria Walter Peche (primera guitarra). Su música es influenciada por bandas como Bad Religion, Social Distorsion y los primeros Leusemia. 

Después de parar por un lustro (2000-2005) volverían a los escenarios para presentar su ep Ídolos Caídos y se mantienen hasta la actualidad.

Discografía

Álbumes

EP

Maquetas